Крёйзе () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Крёйзе, Рупи (1925—1992) — нидерландский хоккеист на траве.
 Крёйзе, Тис (род. 1952) — нидерландский хоккеист на траве.
 Крёйзе, Ханс (род. 1954) — нидерландский хоккеист на траве.
 Крёйзе, Хидде (род. 1961) — нидерландский хоккеист на траве.